

Culture et société

Alimentation 
 Le Bougon est un fromage au lait de chèvre français.

Cinéma et télévision 

 Les Bougon, c'est aussi ça la vie! (2004-2006), une série télévisée québécoise de François Avard ;
 Les Bougon (2008-2009), une série télévisée française ;
 .

Patronyme 
 
 Auguste Bougon (1850-1935), militaire et homme politique français ;
 Charles Bougon (1779-1851), médecin français, premier chirurgien du roi Charles X ;
 Francis-Albert Bougon (1905-1986), prélat catholique français ;
 Jérôme Robineau de Bougon (1779-1851), personnalité politique française ; 
 Joseph Michel Félicité Vincent Robineau de Bougon (1773-1862), personnalité politique française.

Toponyme 

 Bougon, une commune des Deux-Sèvres.